Buciumi peut désigner différentes localités en Roumanie.

 Buciumi, une ville du județ de Bacău
 Buciumi, une commune du județ de Sălaj
 Buciumi, un village de la ville de Șomcuta Mare, dans le județ de Maramureș